Une énigme est une chose difficile à comprendre.

Elle peut prendre la forme d'un jeu d'énigme, dont la solution est plus ou moins difficile à trouver, pouvant prendre plusieurs formes comme une assertion, une phrase, une question, un rébus ou une devinette.

Plusieurs œuvres contiennent également dans leur titre le terme « énigme » :

Littérature 
 L'Énigme est une collection de littérature policière.
 L'Énigme sacrée est un essai controversé réalisé en 1982 par trois journalistes anglais.
 L'Énigme de l'univers est un roman de science-fiction de Greg Egan.
 L'Énigme du Vatican est un roman de Frédérick Tristan.
 LÉnigme de Samson est une énigme rapportée dans la Bible.

Cinéma 
 L'Énigme, un film français de Louis Feuillade sorti en 1919.
 L'Énigme (Die Frau, nach der man sich sehnt), un film allemand de Curtis Bernhardt sorti en 1929.
 La Double Énigme (The Dark Mirror), un film américain de Robert Siodmak sorti en 1946.
 L'Énigme du Chicago Express (The Narrow Margin), un film américain de Richard Fleischer sorti en 1952.
 L'Énigme de Kaspar Hauser (Jeder für sich und Gott gegen alle), un film allemand de Werner Herzog sorti en 1974.
 L'Énigme (Ænigma), un film italien de Lucio Fulci sorti en 1987.
 L’Énigme (Riddle), un film américain de John O. Hartman et Nicholas Mross sorti en 2013.

Autres œuvres 
 Énigmes de l'histoire ou À chacun sa vérité est une série télévisée française en 10 épisodes diffusée dans les années 1950.
 L'Énigme de maitre Lu est un jeu vidéo d'aventure sorti en 1995.
 L'Énigme, tableau de Gustave Doré.
 L'Énigme, 1901, pièce en deux actes de Paul Hervieu.
 Variations Enigma Op. 36 est une œuvre symphonique composée par Edward Elgar.
 L'Énigme de l'Atlantide est un album de bande dessinée de la série Blake et Mortimer.

Voir aussi

Articles connexes 
 Roman à énigme
 La :Catégorie:Énigme

Notes et références 

 
Homonymie de titre